est une expression anglaise signifiant « le collectionneur ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original du Messager des ténèbres, série télévisée canadienne diffusée du  au  sur , puis  ;
 , titre anglais de , série télévisée serbe diffusée de  à  sur Studio B.

Cinéma 

 , titre original de L'Obsédé film américano-britannique de William Wyler sorti en 1965 ;
 , titre anglais de La Collectionneuse, film français d'Éric Rohmer sorti en 1967 ;
  titre anglais de , film finlandais d' sorti en 1997 ;
  titre anglais de Le Collectionneur, film canadien de Jean Beaudin sorti en 2002 ;
 , film pornographique américain de Brad Armstrong sorti en 2004 ;
  titre anglais de , film danois de  sorti en 2004 ;
  titre anglais de , film polonais de Feliks Falk sorti en 2005 ;
 , film américain de Marcus Dunstan sorti en 2009.

 , court métrage américain de David McNamara sorti en 2006 ;
 , court métrage américain de Darian Lane sorti en 2012.

Voir aussi